Шпи́лька — деталь женской обуви (вид (тип) каблука). 

Каблук «Шпилька» отличается от обычного каблука высотой и толщиной. Он бывает до 25 см высотой и от 3 мм толщиной. Конструктивно представляют собой тонкий металлический стержень в пластмассовой оболочке или обтянутый кожей, или без оболочки (который называют шпилька-стилет). На кончиках шпилек прибиваются или прикручиваются набойки, на шпильках-стилетах набойки встречаются не всегда. 

Была изобретена в 1950 году итальянским модельером Сальваторе Феррагамо: в качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень-стилет.

Примечания

Литература 
 

Обувь